Сен-Мекса́н-де-Беньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 75 км на захід від Пуатьє, 23 км на північний захід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 362,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мексан-де-Беньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мексан-де-Беньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр